«Infest» — другий студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 25 квітня 2000.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Музичні альбоми 2000
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Рок-альбоми